
Termin -{CDP}- ima više značenja.

 CDP (Internet protokol) () je protokol u mrežnim komunikacijama.
 Citidin-difosfat je nukletid citidin difosfat.
 Popisno designirano mesto